

Отрада — село, Альшеєвський район, Башкортостан
 Отрада — селище, Зміїногорський район, Алтайський край

Див. також 
 Отрадне (значення)